Gando kan syfta på:
 Gando (teckensnitt) – ett teckensnitt av Matthew Carter

Geografi

Mexiko 

 Gando, Mexiko, delstaten Mexiko, Acambay de Ruíz Castañeda, 

Robotskapade Mexikoförgreningar